

Patronyme

 Charles Webster Hawthorne (1872-1930), peintre américain ;
 Julian Hawthorne (1846-1934), journaliste et écrivain américain ;
 Mayer Hawthorne (né en 1979), chanteur et auteur-compositeur américain ;
 Nathaniel Hawthorne (1804-1864), écrivain américain ;
 Nigel Hawthorne (1929-2001), acteur et producteur britannique ;
 Phil Hawthorne (né en 1943), joueur de rugby australien ;
 Rose Hawthorne Lathrop (1851-1926), religieuse américaine, fondatrice, servante de Dieu ;
 Sophia Peabody Hawthorne (1809-1871), peintre et illustratrice américaine.

Toponyme 

 Hawthorne, une municipalité du comté de Los Angeles, dans l'État de Californie ;
 Hawthorne, une municipalité du comté d'Alachua, dans l'État de Floride ;
 Hawthorne, une ville du comté de Mineral, dans l'État du Nevada ;
 Hawthorne, une ville du comté de Passaic, dans l'État du New Jersey ;
 Hawthorne, un quartier de la ville de Mount Pleasant du comté de Westchester, dans l'État de New Tork ;
 Hawthorne, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Hawthorne, quartier de la ville de Portland.

Divers
 , personnage de la série télévisée américaine Community.
 Hawthorne : Infirmière en chef, série télévisée américaine diffusée sur TNT
 Hawthorne Heights est un groupe de musique emo/post hardcore formé en juin 2001 et originaire de Dayton (Ohio - États-Unis).
 Hawthorne Works était le nom de l'usine Western Electric de Cicero, un important centre de recherche et de fabrication de matériel téléphonique, situé à Cicero, dans la banlieue ouest de Chicago (États-Unis).
 En psychologie, l'effet Hawthorne décrit la situation dans laquelle les résultats d'une expérience ne sont pas dus aux facteurs expérimentaux mais au fait que les sujets ont conscience de participer à une expérience dans laquelle ils sont testés, ce qui se traduit généralement par une plus grande motivation.

Voir aussi